Ла Вентанита има више значења:

 Ла Вентанита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вентанита, Лос Потреритос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вентанита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику